Koichiro Akechi é um botânico japonês.

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Japoneses por período